Колосов Сергій Афанасійович (нар. 1986) — білоруський хокеїст.
 Колосов Сергій Дмитрович (1904—1963) — радянський конструктор, фахівець у галузі морського двигунобудування.
 Колосов Сергій Миколайович (1921—2012) — радянський і російський кінорежисер та сценарист.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок